ZEO Nobilis je najveća okolišna udruga koja djeluje na području Međimurja, sjeverna Hrvatska. Osnovana 1994. godine, udruga je realizirala brojne projekte za koje je nagrađena uvaženim nagradama, između ostalog EKO-Oskarom (godina 2003.), najvećom nagradom na području zaštite prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj.

Udruga je 2005. godine dobila stalno sjedište u Čakovcu.

ZEO Nobilis je prva međimurska udruga nove generacije koja je zaposlila profesionalce na svojim projektima, a većinu projekata financirala iz stranih izvora. 

Rijeka Mura posebni je interes ove udruge, i to od samog osnivanja pa do današnjeg vremena. Publicistikom o rijeci Muri bavi se prvi direktor udruge Siniša Golub koji danas radi u javnoj ustanovi "Međimurska priroda".

Posebno mjesto u radu ove udruge zauzima nakladništvo knjiga, brošura, plakata i letaka, te ostalih materijala kojima se šira javnost informira o značajnim temama iz područja ekologije, zaštite okoliša, socijalne ekologije, antropologije i ostalih znanosti, naravno, na popularan način.

Ova je udruga nositelj projekta Eko-centar NERKA, te projekta Zeleni plan, a pomogla je i nakladnički projekt životopisa Elizabete Toplek poznatije kao Teta Liza. Vidi također: Lidija Bajuk.

Vanjske poveznice 

 ZEO Nobilis

Hrvatske udruge
Šenkovec
Čakovec